Bars kan syfta på:

 Bars, Dordogne, fransk kommun i departementet Dordogne
 Bars, Gers, fransk kommun i departementet Gers